Симонида може бити:

 Симонида, женско име хебрејског порекла, а може да се односи и на:
 Симонида Немањић, ћерка византијског цара Андроника II Палеолога и једна од супруга српског краља Стефана Уроша II Милутина,
 Симонида (поема), поема песника Милана Ракића,
 1675 Симонида, астероид који је открио астроном Милорад Б. Протић, назван по српској краљици Симониди Немањић.